Тодуров Борис Михайлович (* 1965) — український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директор Інституту серця МОЗ України.
 Тодуров Іван Михайлович — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.